Rauchegg ist der Name folgender Orte:

 Rauchegg (Gemeinde Greinbach), Ortsteil der Gemeinde Greinbach, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Rauchegg (Gemeinde Mooskirchen), Ortschaft der Marktgemeinde Mooskirchen, Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Rauchegg (Gemeinde Sankt Nikolai, Ortschaft Petzles), Ortsteil der Marktgemeinde Sankt Nikolai im Sausal, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Rauchegg (Gemeinde Sankt Nikolai, Ortschaft Waldschach), Ortsteil der Marktgemeinde Sankt Nikolai im Sausal, Bezirk Leibnitz, Steiermark

Rauchegg ist der Name folgender Berge:
 Rauchegg (Villgratner Berge) (), ein Berg in den Villgratner Bergen in Osttirol
 Rauchegg (Hagengebirge) (), ein Berg im Hagengebirge in Salzburg

Siehe auch:
 Raucheck